Вишняковка — название населённых пунктов:

Россия 
 Вишняковка — деревня в Уваровском районе Тамбовской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Вишняковка — село в Красногвардейском районе.

Украина 
 Вишняковка — село в Хорошевском районе Житомирской области.
 Вишняковка — село в Кировоградском районе Кировоградской области.
 Вишняковка — село в Великобагачанском районе Полтавской области.